Griffschale steht für:

 Griffschale (Bauteil) an Handgriffen bestimmter Geräte

antike Behälterschalen mit Griff:
 Patera (Gefäß) 
 Trulla

Siehe auch:
 Kykladische Griffschale, Gefäße der bronzezeitlichen Kykladenkultur